Pripórnik je lahko:
 oseba, ki ji je začasno odvzeta prostost zaradi kazenskega postopka – glej pripor
 glas, ki nastane, ko gre zračni tok skozi priporo – glej pripornik

Sklici